Trachea (Plural Tracheen) ist:

 ein anatomischer Fachausdruck für die Luftröhre der landlebenden Wirbeltiere, siehe Luftröhre 
 ein Röhrchen des Atmungsapparats der Insekten und Spinnen, siehe Trachee (Wirbellose)
 ein verlängerter Zelltyp des Xylems bei Pflanzen, siehe Trachee (Pflanze)

Trachea bezeichnet auch eine Gattung innerhalb der Schmetterlinge (Nachtfalter) aus der Familie der Eulenfalter (Noctuidae).

Siehe auch: Trachee